Skagestad är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bjørn Skagestad, skådespelare
 Edvard Skagestad, fotbollsspelare
 Gabriel Skagestad, biskop
 Reidar Skagestad, skådespelare
 Tormod Skagestad, teaterchef
 Unni Kristin Skagestad, skådespelerska
 Wiggo Skagestad, pastor

Norska efternamn